Les élections législatives danoises de 1903 ont eu lieu le .

Contexte

Résultats 

1903
Danemark
1903 au Danemark
Juin 1903